Макапа () — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Амапа. Составная часть мезорегиона Юг штата Амапа. Находится в составе крупной городской агломерации Макапа. Входит в экономико-статистический микрорегион Макапа. Население составляет 398 204 человека на 2010 год. Занимает площадь 6 502,119 км² одновременно в Северном и Южном полушариях. Плотность населения — 61,24 чел./км². Город расположен в устье реки Амазонки.

Основа экономики — добыча железа, золота, олова, марганца, лесная промышленность, рыболовство.

Покровителем города считается Иосиф Обручник.

История 
Город основан как крепость в 1688, официальная дата основания 4 февраля 1758 года, с 1944 — столица штата Амапа.

Границы 
Муниципалитет Макапа граничит
 на севере —  муниципалитет Кутиас
 на востоке —  Атлантический океан
 на юго-востоке —  муниципалитет Итаубал-ду-Пиририн
 на юге —  штат Пара
 на юго-западе —  муниципалитет Сантана
 на западе —  муниципалитет Феррейра-Гомис
 на северо-западе —  муниципалитеты Порту-Гранди, Феррейра-Гомис

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета Макапа составляет

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 456 171 житель.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 5 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 2 420 684 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 7415,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

География 
Климат местности: экваториальный с длительным влажным сезоном (большая часть года, с декабря по июнь включительно) и непродолжительным более сухим сезоном, с более высокой температурой. Средняя температура колеблется очень мало, разница самого холодного месяца — февраля и самого тёплого — октября составляет около 1,5 °C.

Через город проходит экватор.

Спорт 
В городе базируются футбольные клубы «Кристал» и «Трем».

Примечания

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Города Бразилии